Chuniella är ett släkte av slemmaskar. Chuniella ingår i familjen Chuniellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Chuniella